Termenul Bătălia de la Varșovia se poate referi la mai multe lupte care s-au purtat la Varșovia:
 Lupte din perioada Potopului
 Asediul Varșoviei (1656), recuperarea Varșoviei de către polonezi din mâinile suedezilor la 30 iunie 1656, în timpul Potopului
 Bătălia de la Varșovia (1656), purtată în afara orașului în perioada 18-20 iulie 1656, în timpul Potopului, urmată de ocuparea Varșoviei de către suedezi pentru a doua oară
 Bătălia de la Varșovia (1705), purtată pe 31 iulie 1705 în timpul Marelui Război Nordic
 Lupte din perioada Împărțirii Poloniei
 Revolta din Varșovia (1794), cunoscută mai bine sub numele de Insurecția de la Varșovia, în primele etape ale Insurecției lui Kościuszko
 Prima bătălie de la Varșovia (1794), în timpul Insurecției lui Kościuszko
 Bătălia de la Praga, în timpul Insurecției lui Kościuszko, urmată de infamul Masacru din Praga
 Bătălia de la Varșovia (1831), în perioada Revoltei din Noiembrie
 Lupte din Primul Război Mondial și din Războiul Polono-Sovietic
 Bătălia de pe râul Vistula (1914), în timpul Primului Război Mondial, cunoscută, de asemenea, ca Bătălia de la Varșovia
 Bătălia de la Varșovia (1915), în timpul Primului Război Mondial
 Bătălia de la Varșovia (1920), în timpul Războiul Polono-Sovietic
 Lupte din cel de-al Doilea Război Mondial
 Bătălia de la Varșovia (1939), asediul Varșoviei în timpul Invaziei în Polonia de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial
 Bătălia de la Varșovia (1944), cunoscută mai ales ca Revolta din Varșovia
 Bătălia de la Varșovia (1945), ce face parte din Ofensiva Vistula–Oder
Alte lupte s-au luptat în apropiere de Varșovia, fiind cunoscute sub diferite denumiri:
 Bătălia de la Warka, în timpul Potopului
 Bătălia de Raszyn (1809), în timpul Războiului Polono-Austriac, ce face parte din Războaiele Napoleoniene cu cea de-a Cincea Coaliție
 Bătălia de Olszynka Grochowska, în timpul Revoltei din Noiembrie
 Prima bătălie de la Waver, în timpul Revoltei din Noiembrie
 Bătălia de la Radzymin (1920), în timpul Bătăliei de la Varșovia (1920)
 Bătălia de la Radzymin (1944), în timpul Revoltei din Varșovia, un conflict între armatele de tancuri sovietice și germane
 Revolta din ghetoul Varșoviei, purtată în ceea ce este acum districtul Muranow în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Dezambiguizare